GDP steht für:
 Gesamtdeutsche Partei, ehemalige deutsche Partei
 engl. Gross domestic product, das Bruttoinlandsprodukt
 Guanosindiphosphat, ein Nukleotid
 Good Distribution Practice, ein nach behördlichen Anforderungen zertifizierter Vertrieb für Medikamente, siehe Gute Vertriebspraxis von Humanarzneimitteln
  Gute Dokumentationspraxis
 Gymnasium Dresden-Plauen, eines der größten Gymnasien Dresdens
 General Defense Plan
 Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien

GdP steht für:
 Gewerkschaft der Polizei
 Großdeutsche Volkspartei

Abkürzung